GTP, sigle composé des trois lettres G, T et P, peut faire référence à :
 groupe turbopropulseur, en aviation ;
 guanosine triphosphate, en biochimie ;
 GPRS Tunnelling Protocol en téléphonie mobile ;
 Grand Théâtre de Provence, un théâtre situé dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France ;
 Go Text Protocol, un protocole pour dialoguer avec un logiciel de jeu de go.